Нижче представлений перелік аеропортів, що розташовані у Тайвані, згрупованих за типом і кількістю пасажирів.

Список 
Назви аеропортів, виділені жирним шрифтом, вказують на те, що аеропорт наразі здійснює регулярні міжнародні рейси.

Див. також 

 Транспорт Тайваню

Примітки

Література

Посилання 

 Списки аеропортів у Тайвані:
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

Списки аеропортів за країною
Транспорт Тайваню